Bojanice peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Bojanice, un village du powiat de Gniezno ;
 Bojanice, un village du powiat de Leszno.

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Bojanice, un village.